O15 steht für:
 O15, ICD-10-Code für eine Eklampsie während und nach der Schwangerschaft
 O15, FAA-Code für den Turlock Municipal Airport in Turlock, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O 15 steht für:
 O 15, niederländisches U-Boot der O 12-Klasse, die in den Jahren von 1928 bis 1931 gebaut wurden

O15